Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1998 odbyły się między 23 a 31 marca 1991 w kanadyjskim Winnipeg, w Winnipeg Arena.

Tytuł mistrzów świata z poprzednich mistrzostw obroniły Norweżki (Dordi Nordby) pokonując w finale Kanadę (Julie Sutton) 4:3. Brązowe medale zdobyły Szkotki (Christine Allison) po porażce z Norweżkami 4:8 oraz Szwedki (Anette Norberg), które uległy 4:6 Kanadyjkom.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
Mistrzostwa na stronach Światowej Federacji Curlingu

1991
1991 w curlingu
Curling w Kanadzie
Sport w Winnipeg
1991 w Kanadzie